D-Day
 D-Day – gra komputerowa
 D-Day – południowokoreański serial telewizyjny
 D-Day – południowokoreański film z 2006 roku
 D-Day – indyjski film z 2013 roku